Плаја Гавиота има више значења:

 Плаја Гавиота (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Плаја Гавиота (Селестун), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику